Карло Франческо Нуволоне (1609-1662)
 Джузеппе Нуволоне (1619-1703)